«Журавушка» — советский художественный фильм, поставленный на Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» в 1968 году режиссёром Николаем Москаленко по повести Михаила Алексеева «Хлеб — имя существительное».

Сюжет 
Муж Марфы (Людмила Чурсина), как и многие во время войны, ушёл на фронт и не вернулся. Она не только в одиночку перенесла военные годы, но и в мирное послевоенное время остаётся одна. Несмотря на большое количество поклонников, Марфа продолжает хранить верность мужу, который когда-то называл её Журавушкой…

В ролях 
 Людмила Чурсина — Марфа Лунина
 Нонна Мордюкова — Глафира Дементьевна Огрехова
 Татьяна Пельтцер — бабка Настасья
 Римма Маркова — Авдотья Маркелова
 Армен Джигарханян — Михаил Фёдорович Стышной
 Николай Гриценко — Василий Куприянович Маркелов, председатель колхоза
 Георгий Жжёнов — отец Леонид (Леонид Трофимович)
 Евгений Шутов — Зуля
 Алёша Карпушкин — Серёжка Лунин в детстве

В эпизодах 
 Инга Будкевич — Маринка, доярка
 Сергей Калинин — дед Маркелов
 Лариса Кронберг — Нюра, жена Зули
 Эмилия Кроль — невеста Сергея
 Владимир Тихонов — Сергей Петрович Лунин, жених, повзрослевший сын Марфы
 Борис Юрченко — шофёр
 Коля Данов — Серёжа Лунин, сын Марфы в детстве
 Сергей Бондарчук — читает за кадром письмо Петра Лунина Марфе (в титрах не указан)
 Елена Вольская — баба в суде (в титрах не указана)
 Пётр Кирюткин — бородатый старик в суде (в титрах не указан)
 Валентина Телегина — доярка (в титрах не указана) (роль озвучила — Надежда Животова) (в титрах не указана)
 Александра Харитонова — женщина на суде (в титрах не указана)
 Борис Хмельницкий — эпизод (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Дмитрий Василиу
 Постановка — Николая Москаленко
 Главный оператор — Николай Олоновский
 Главный художник — Василий Щербак
 Композитор — Юрий Левитин
 Звукооператор — Юлия Булгакова
 Дирижёр — Вероника Дударова
 Костюмы — Г. Малченко-Жекулиной
 Монтаж — Антонины Камагоровой
 Грим — С. Калинина
 Редактор — Надежда Ушакова
 Оператор — Виктор Пищальников
 Комбинированные съёмки — В. Потехина
 Ассистенты:режиссёра — Г. Воронинаоператора — Валерий Куракин
 Директор картины — Алла Жаворонкова

См. также 
 «Хлеб — имя существительное» — многосерийный телевизионный художественный фильм по мотивам произведений М. Н. Алексеева («Ленфильм», 1988).

Награды 
 Государственной премии имени Братьев Васильевых (1970, удостоена актриса Людмила Чурсина за роли в фильмах «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река»).
 Приз лучшей актрисе Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне — Людмила Чурсина

Литература

Ссылки 
 «Журавушка» Онлайн энциклопедия Кирилла и Мефодия
 «Журавушка» Портал «Кино России»
 «Журавушка» RUSKINO.RU
 

Фильмы СССР 1968 года
Фильмы Николая Москаленко
Фильмы студии «Мосфильм»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации произведений Михаила Алексеева